|-
|(118501)||2000 DO67|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,105|| align=right|3,35|| align=right|3,491||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118502)||2000 DV70|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,049|| align=right|6,71|| align=right|3,577||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118503)||2000 DA71|| align=right|16,7|| align=right|2,320|| align=right|0,143|| align=right|2,23|| align=right|3,533||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118504)||2000 DS72|| align=right|16,6|| align=right|2,322|| align=right|0,055|| align=right|6,78|| align=right|3,537||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118505)||2000 DL76|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,178|| align=right|8,01|| align=right|3,307||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118506)||2000 DX80|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,114|| align=right|4,01|| align=right|3,528||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118507)||2000 DV81|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,171|| align=right|4,69|| align=right|3,246||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118508)||2000 DW81|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,075|| align=right|7,08|| align=right|3,515||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118509)||2000 DA85|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,037|| align=right|6,99|| align=right|3,400||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118510)||2000 DC90|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,149|| align=right|4,22|| align=right|3,489||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118511)||2000 DR93|| align=right|16,7|| align=right|2,389|| align=right|0,155|| align=right|4,57|| align=right|3,691||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118512)||2000 DR94|| align=right|16,8|| align=right|2,268|| align=right|0,073|| align=right|5,02|| align=right|3,414||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118513)||2000 DD97|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,213|| align=right|4,85|| align=right|3,515||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118514)||2000 DJ104|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,131|| align=right|5,93|| align=right|3,470||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118515)||2000 DF105|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,160|| align=right|6,70|| align=right|3,463||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118516)||2000 DP105|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,051|| align=right|4,86|| align=right|3,394||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118517)||2000 DM106|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,068|| align=right|6,45|| align=right|3,380||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118518)||2000 DO116|| align=right|15,9|| align=right|2,422|| align=right|0,147|| align=right|2,91|| align=right|3,770||MBA||26. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(118519)||2000 EY10|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,164|| align=right|13,79|| align=right|3,584||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118520)||2000 EU11|| align=right|13,3|| align=right|3,968|| align=right|0,141|| align=right|9,27|| align=right|7,904||HLD||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118521)||2000 EO14|| align=right|16,0|| align=right|2,307|| align=right|0,168|| align=right|1,51|| align=right|3,503||MBA||5. března 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(118522)||2000 EA16|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,176|| align=right|0,59|| align=right|3,705||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118523)||2000 EW22|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,182|| align=right|5,59|| align=right|3,686||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118524)||2000 EE24|| align=right|16,9|| align=right|2,269|| align=right|0,099|| align=right|4,25|| align=right|3,416||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118525)||2000 ED30|| align=right|15,7|| align=right|2,192|| align=right|0,149|| align=right|6,29|| align=right|3,244||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118526)||2000 EP30|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,200|| align=right|6,38|| align=right|3,655||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118527)||2000 EY33|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,229|| align=right|9,40|| align=right|3,381||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118528)||2000 EY39|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,154|| align=right|1,93|| align=right|3,776||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118529)||2000 EQ41|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,190|| align=right|2,61|| align=right|3,643||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118530)||2000 EW48|| align=right|16,6|| align=right|2,453|| align=right|0,171|| align=right|6,32|| align=right|3,842||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118531)||2000 EH60|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,009|| align=right|5,85|| align=right|3,493||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118532)||2000 EJ61|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,096|| align=right|5,97|| align=right|3,620||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118533)||2000 EB69|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,136|| align=right|5,57|| align=right|3,676||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118534)||2000 ES69|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,161|| align=right|2,00|| align=right|3,645||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118535)||2000 EE70|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,108|| align=right|2,21|| align=right|3,506||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118536)||2000 EJ79|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,092|| align=right|6,64|| align=right|3,406||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118537)||2000 EQ80|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,124|| align=right|4,04|| align=right|3,527||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118538)||2000 ER86|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,059|| align=right|3,25|| align=right|3,384||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118539)||2000 EE87|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,086|| align=right|3,90|| align=right|3,472||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118540)||2000 ES90|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,220|| align=right|6,69|| align=right|3,567||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118541)||2000 EC96|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,073|| align=right|5,91|| align=right|3,531||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118542)||2000 EL113|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,122|| align=right|6,49|| align=right|3,683||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118543)||2000 EX120|| align=right|16,5|| align=right|2,289|| align=right|0,088|| align=right|4,42|| align=right|3,462||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118544)||2000 EG121|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,122|| align=right|5,93|| align=right|3,458||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118545)||2000 EC124|| align=right|17,5|| align=right|2,409|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|3,739||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118546)||2000 ET132|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,150|| align=right|0,73|| align=right|3,413||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118547)||2000 EJ133|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,063|| align=right|5,67|| align=right|3,573||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118548)||2000 EV139|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,053|| align=right|7,88|| align=right|3,497||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(118549)||2000 EG155|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,083|| align=right|5,87|| align=right|3,511||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118550)||2000 EC156|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,073|| align=right|5,75|| align=right|3,725||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118551)||2000 EX157|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,111|| align=right|4,51|| align=right|3,541||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118552)||2000 EZ164|| align=right|16,7|| align=right|2,384|| align=right|0,201|| align=right|2,48|| align=right|3,679||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118553)||2000 EB171|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,065|| align=right|8,31|| align=right|3,677||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118554)||2000 EM175|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,098|| align=right|5,15|| align=right|3,352||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(118555)||2000 FH4|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,156|| align=right|1,29|| align=right|3,645||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118556)||2000 FN17|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,097|| align=right|7,37|| align=right|3,519||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118557)||2000 FU28|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,207|| align=right|4,97|| align=right|3,595||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118558)||2000 FF30|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,153|| align=right|2,96|| align=right|3,721||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118559)||2000 FT37|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,145|| align=right|5,80|| align=right|3,657||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118560)||2000 FW44|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,137|| align=right|5,19|| align=right|3,479||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118561)||2000 FY44|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|4,82|| align=right|3,446||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118562)||2000 FC47|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,232|| align=right|9,84|| align=right|3,674||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118563)||2000 FJ47|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,098|| align=right|6,80|| align=right|3,393||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118564)||2000 FO47|| align=right|17,1|| align=right|2,361|| align=right|0,209|| align=right|2,93|| align=right|3,627||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118565)||2000 FZ54|| align=right|17,2|| align=right|2,463|| align=right|0,135|| align=right|1,86|| align=right|3,864||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118566)||2000 FL58|| align=right|17,0|| align=right|2,275|| align=right|0,171|| align=right|2,92|| align=right|3,431||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118567)||2000 FQ59|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,053|| align=right|6,54|| align=right|3,530||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118568)||2000 GD|| align=right|16,6|| align=right|2,419|| align=right|0,174|| align=right|0,92|| align=right|3,761||MBA||1. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118569)||2000 GF1|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,294|| align=right|23,85|| align=right|3,510||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118570)||2000 GP1|| align=right|15,9|| align=right|2,264|| align=right|0,162|| align=right|7,29|| align=right|3,407||MBA||4. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(118571)||2000 GB5|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,141|| align=right|6,29|| align=right|3,584||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118572)||2000 GR12|| align=right|16,8|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|2,17|| align=right|3,794||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118573)||2000 GY12|| align=right|16,6|| align=right|2,425|| align=right|0,158|| align=right|3,50|| align=right|3,777||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118574)||2000 GL18|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,142|| align=right|11,65|| align=right|3,649||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118575)||2000 GL23|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,072|| align=right|6,49|| align=right|3,639||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118576)||2000 GK27|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,138|| align=right|2,78|| align=right|3,773||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118577)||2000 GM31|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,091|| align=right|5,28|| align=right|3,470||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118578)||2000 GL40|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,190|| align=right|6,33|| align=right|3,752||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118579)||2000 GX44|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,185|| align=right|2,40|| align=right|3,809||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118580)||2000 GA46|| align=right|16,2|| align=right|2,308|| align=right|0,149|| align=right|2,41|| align=right|3,505||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118581)||2000 GO50|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,159|| align=right|4,09|| align=right|3,561||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118582)||2000 GG52|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,188|| align=right|2,76|| align=right|3,746||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118583)||2000 GU54|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,131|| align=right|6,11|| align=right|3,628||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118584)||2000 GE58|| align=right|15,8|| align=right|2,476|| align=right|0,170|| align=right|2,12|| align=right|3,895||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118585)||2000 GR60|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,200|| align=right|12,32|| align=right|4,082||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118586)||2000 GK65|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,149|| align=right|3,17|| align=right|3,571||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118587)||2000 GM68|| align=right|16,4|| align=right|2,443|| align=right|0,159|| align=right|2,00|| align=right|3,819||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118588)||2000 GL69|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,164|| align=right|2,16|| align=right|3,644||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118589)||2000 GA71|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,163|| align=right|2,90|| align=right|3,754||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118590)||2000 GR72|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|1,22|| align=right|3,621||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118591)||2000 GD76|| align=right|15,4|| align=right|2,367|| align=right|0,057|| align=right|5,02|| align=right|3,642||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118592)||2000 GF76|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,225|| align=right|5,95|| align=right|4,179||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118593)||2000 GQ76|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,292|| align=right|12,74|| align=right|4,183||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118594)||2000 GZ89|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,074|| align=right|7,59|| align=right|3,643||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118595)||2000 GZ91|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,325|| align=right|17,00|| align=right|4,093||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118596)||2000 GD93|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,154|| align=right|4,14|| align=right|3,569||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118597)||2000 GE97|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,056|| align=right|2,39|| align=right|3,485||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118598)||2000 GK101|| align=right|16,6|| align=right|2,264|| align=right|0,237|| align=right|5,14|| align=right|3,406||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118599)||2000 GZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,139|| align=right|3,17|| align=right|3,676||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118600)||2000 GD106|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,136|| align=right|7,10|| align=right|3,618||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118601)||2000 GJ107|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,165|| align=right|3,88|| align=right|3,687||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118602)||2000 GQ111|| align=right|16,8|| align=right|2,427|| align=right|0,139|| align=right|1,57|| align=right|3,781||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118603)||2000 GU111|| align=right|16,5|| align=right|2,255|| align=right|0,046|| align=right|5,51|| align=right|3,386||MBA||3. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118604)||2000 GL114|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,077|| align=right|3,34|| align=right|3,477||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118605)||2000 GR116|| align=right|16,9|| align=right|2,427|| align=right|0,165|| align=right|3,69|| align=right|3,781||MBA||2. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118606)||2000 GG120|| align=right|17,1|| align=right|2,417|| align=right|0,013|| align=right|0,29|| align=right|3,757||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118607)||2000 GG130|| align=right|16,7|| align=right|2,423|| align=right|0,209|| align=right|1,97|| align=right|3,771||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118608)||2000 GQ134|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,124|| align=right|4,71|| align=right|3,570||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118609)||2000 GZ137|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,130|| align=right|3,98|| align=right|3,745||MBA||4. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118610)||2000 GC143|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,076|| align=right|7,46|| align=right|3,726||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118611)||2000 GG143|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,074|| align=right|7,14|| align=right|3,533||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118612)||2000 GU143|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,123|| align=right|7,23|| align=right|3,668||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118613)||2000 GE150|| align=right|17,1|| align=right|2,382|| align=right|0,132|| align=right|3,14|| align=right|3,676||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118614)||2000 GZ150|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,189|| align=right|1,89|| align=right|3,650||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118615)||2000 GT159|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,059|| align=right|6,88|| align=right|3,563||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118616)||2000 GV159|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,176|| align=right|4,50|| align=right|3,681||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118617)||2000 GP162|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,188|| align=right|1,33|| align=right|3,568||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118618)||2000 HB8|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,067|| align=right|6,40|| align=right|3,655||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118619)||2000 HR9|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,139|| align=right|4,82|| align=right|3,773||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118620)||2000 HR13|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|1,82|| align=right|3,783||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118621)||2000 HK16|| align=right|16,5|| align=right|2,452|| align=right|0,152|| align=right|2,25|| align=right|3,838||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118622)||2000 HZ19|| align=right|16,4|| align=right|2,555|| align=right|0,153|| align=right|15,40|| align=right|4,083||MBA||27. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118623)||2000 HJ22|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|1,72|| align=right|3,694||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118624)||2000 HR24|| align=right|13,0|| align=right|4,961|| align=right|0,176|| align=right|15,53|| align=right|11,05||JUT||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118625)||2000 HF28|| align=right|15,2|| align=right|2,262|| align=right|0,221|| align=right|25,68|| align=right|3,402||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118626)||2000 HJ29|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,106|| align=right|5,01|| align=right|3,628||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118627)||2000 HE36|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,059|| align=right|12,31|| align=right|3,680||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118628)||2000 HW40|| align=right|15,3|| align=right|2,350|| align=right|0,109|| align=right|4,21|| align=right|3,602||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118629)||2000 HC42|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,193|| align=right|1,69|| align=right|3,734||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118630)||2000 HA47|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,139|| align=right|1,53|| align=right|3,814||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118631)||2000 HB48|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,158|| align=right|3,32|| align=right|3,762||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118632)||2000 HR48|| align=right|16,2|| align=right|2,485|| align=right|0,116|| align=right|6,71|| align=right|3,917||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118633)||2000 HM57|| align=right|15,2|| align=right|2,418|| align=right|0,180|| align=right|3,41|| align=right|3,759||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118634)||2000 HA58|| align=right|17,5|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|2,28|| align=right|3,469||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118635)||2000 HE60|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,070|| align=right|5,61|| align=right|3,722||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118636)||2000 HW64|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,167|| align=right|4,32|| align=right|3,576||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118637)||2000 HD66|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,277|| align=right|3,31|| align=right|4,144||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118638)||2000 HR71|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,282|| align=right|11,86|| align=right|4,149||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118639)||2000 HM73|| align=right|15,7|| align=right|2,376|| align=right|0,084|| align=right|11,88|| align=right|3,662||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118640)||2000 HP94|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,051|| align=right|6,81|| align=right|3,568||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118641)||2000 HU95|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|2,15|| align=right|3,644||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118642)||2000 HG102|| align=right|16,7|| align=right|2,434|| align=right|0,183|| align=right|2,21|| align=right|3,796||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118643)||2000 JR1|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,109|| align=right|6,28|| align=right|3,795||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118644)||2000 JR5|| align=right|15,7|| align=right|2,672|| align=right|0,144|| align=right|12,02|| align=right|4,366||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118645)||2000 JC14|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,169|| align=right|2,93|| align=right|3,563||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118646)||2000 JL26|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,212|| align=right|4,83|| align=right|3,485||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118647)||2000 JX29|| align=right|15,4|| align=right|2,317|| align=right|0,174|| align=right|5,08|| align=right|3,527||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118648)||2000 JF31|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,192|| align=right|2,54|| align=right|3,730||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118649)||2000 JM32|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,223|| align=right|13,64|| align=right|4,131||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118650)||2000 JQ33|| align=right|16,1|| align=right|2,441|| align=right|0,060|| align=right|2,80|| align=right|3,813||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118651)||2000 JV33|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,109|| align=right|5,58|| align=right|3,802||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118652)||2000 JM36|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,068|| align=right|8,02|| align=right|3,722||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118653)||2000 JU36|| align=right|16,0|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,76|| align=right|3,668||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118654)||2000 JE38|| align=right|17,2|| align=right|2,388|| align=right|0,126|| align=right|0,55|| align=right|3,689||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118655)||2000 JB40|| align=right|14,8|| align=right|2,460|| align=right|0,184|| align=right|7,70|| align=right|3,858||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118656)||2000 JR40|| align=right|15,7|| align=right|2,452|| align=right|0,135|| align=right|7,28|| align=right|3,839||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118657)||2000 JA57|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,271|| align=right|11,07|| align=right|4,063||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118658)||2000 JO58|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,201|| align=right|5,63|| align=right|4,194||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118659)||2000 JH77|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,124|| align=right|1,73|| align=right|3,780||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118660)||2000 JK77|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,121|| align=right|3,37|| align=right|3,589||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118661)||2000 KL6|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,221|| align=right|6,65|| align=right|4,279||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118662)||2000 KD11|| align=right|16,1|| align=right|2,533|| align=right|0,177|| align=right|12,56|| align=right|4,030||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118663)||2000 KK11|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,075|| align=right|0,41|| align=right|3,580||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118664)||2000 KP15|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,188|| align=right|6,63|| align=right|4,138||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118665)||2000 KE34|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,062|| align=right|7,26|| align=right|3,655||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118666)||2000 KZ34|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,228|| align=right|3,66|| align=right|4,129||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118667)||2000 KA40|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,210|| align=right|5,37|| align=right|3,791||MBA||25. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118668)||2000 KS43|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,138|| align=right|7,33|| align=right|4,172||MBA||31. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118669)||2000 KO54|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,171|| align=right|15,42|| align=right|4,190||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118670)||2000 KP55|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,095|| align=right|14,84|| align=right|3,825||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118671)||2000 KL63|| align=right|16,1|| align=right|2,409|| align=right|0,256|| align=right|10,90|| align=right|3,738||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118672)||2000 KS63|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,133|| align=right|8,22|| align=right|3,768||MBA||26. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118673)||2000 KU68|| align=right|17,1|| align=right|2,412|| align=right|0,086|| align=right|7,00|| align=right|3,746||MBA||29. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118674)||2000 KD78|| align=right|16,2|| align=right|2,668|| align=right|0,262|| align=right|12,15|| align=right|4,357||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118675)||2000 KW81|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,094|| align=right|5,68|| align=right|3,755||MBA||24. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118676)||2000 LS17|| align=right|15,0|| align=right|2,655|| align=right|0,263|| align=right|12,20|| align=right|4,325||MBA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118677)||2000 LG19|| align=right|15,9|| align=right|2,689|| align=right|0,300|| align=right|7,09|| align=right|4,409||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118678)||2000 LH22|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,200|| align=right|7,31|| align=right|4,159||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118679)||2000 LE35|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,181|| align=right|13,95|| align=right|4,209||MBA||1. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(118680)||2000 LQ35|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,200|| align=right|7,95|| align=right|4,222||MBA||1. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118681)||2000 NJ1|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,154|| align=right|3,48|| align=right|4,189||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118682)||2000 NJ3|| align=right|16,3|| align=right|2,728|| align=right|0,214|| align=right|6,67|| align=right|4,506||MBA||7. července 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(118683)||2000 NE11|| align=right|15,8|| align=right|2,637|| align=right|0,148|| align=right|13,97|| align=right|4,281||MBA||12. července 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(118684)||2000 NX14|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,135|| align=right|16,21|| align=right|4,337||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118685)||2000 NV15|| align=right|15,9|| align=right|2,730|| align=right|0,153|| align=right|9,94|| align=right|4,510||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118686)||2000 NA20|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,144|| align=right|11,84|| align=right|4,389||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118687)||2000 NF22|| align=right|15,9|| align=right|2,406|| align=right|0,190|| align=right|2,33|| align=right|3,732||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118688)||2000 NJ22|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,301|| align=right|12,61|| align=right|4,189||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118689)||2000 NG23|| align=right|14,8|| align=right|2,772|| align=right|0,254|| align=right|15,15|| align=right|4,614||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118690)||2000 OO20|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,222|| align=right|11,81|| align=right|4,523||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118691)||2000 OJ23|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|8,22|| align=right|4,037||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118692)||2000 OS28|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,125|| align=right|13,68|| align=right|4,140||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118693)||2000 OL31|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,141|| align=right|15,78|| align=right|4,372||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118694)||2000 OG42|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,217|| align=right|5,87|| align=right|4,396||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118695)||2000 OW44|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,261|| align=right|9,66|| align=right|4,603||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118696)||2000 OA46|| align=right|14,1|| align=right|2,670|| align=right|0,195|| align=right|13,07|| align=right|4,363||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118697)||2000 OL47|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,152|| align=right|11,45|| align=right|4,557||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118698)||2000 OY51|| align=right|8,2|| align=right|43,64|| align=right|0,231|| align=right|11,21|| align=right|289||CBW||28. července 2000||Cerro Paranal||B. Gladman
|-
|(118699)||2000 OK53|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,180|| align=right|7,85|| align=right|4,600||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118700)||2000 OQ53|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,101|| align=right|14,24|| align=right|4,012||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118701)||2000 OW59|| align=right|15,8|| align=right|2,707|| align=right|0,107|| align=right|3,76|| align=right|4,452||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118702)||2000 OM67|| align=right|6,7|| align=right|98,0|| align=right|0,601|| align=right|23,38|| align=right|970||CNT||31. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie; S. D. Kern
|-
|(118703)||2000 PJ8|| align=right|14,4|| align=right|2,628|| align=right|0,255|| align=right|28,46|| align=right|4,259||MBA||4. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118704)||2000 PK10|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,184|| align=right|8,45|| align=right|4,372||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118705)||2000 PJ16|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,137|| align=right|5,54|| align=right|4,423||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118706)||2000 PL17|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,172|| align=right|8,01|| align=right|4,523||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118707)||2000 PC20|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,381|| align=right|8,00|| align=right|4,545||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118708)||2000 PO21|| align=right|15,2|| align=right|2,621|| align=right|0,177|| align=right|4,00|| align=right|4,244||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118709)||2000 QS5|| align=right|15,6|| align=right|2,724|| align=right|0,101|| align=right|6,12|| align=right|4,496||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118710)||2000 QN12|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,146|| align=right|2,26|| align=right|3,856||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118711)||2000 QT15|| align=right|14,7|| align=right|2,641|| align=right|0,070|| align=right|22,33|| align=right|4,291||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118712)||2000 QU16|| align=right|15,4|| align=right|2,796|| align=right|0,141|| align=right|7,13|| align=right|4,676||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118713)||2000 QY22|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,085|| align=right|13,62|| align=right|4,382||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118714)||2000 QF27|| align=right|14,9|| align=right|2,787|| align=right|0,121|| align=right|4,26|| align=right|4,651||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118715)||2000 QW35|| align=right|15,0|| align=right|2,613|| align=right|0,070|| align=right|2,71|| align=right|4,223||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118716)||2000 QR46|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,212|| align=right|8,96|| align=right|4,562||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118717)||2000 QK48|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,089|| align=right|1,76|| align=right|4,284||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118718)||2000 QT49|| align=right|15,8|| align=right|2,666|| align=right|0,109|| align=right|1,84|| align=right|4,353||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118719)||2000 QK55|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,198|| align=right|3,18|| align=right|4,542||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118720)||2000 QB58|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,123|| align=right|5,89|| align=right|4,507||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118721)||2000 QM63|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,114|| align=right|7,48|| align=right|4,591||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118722)||2000 QV64|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,055|| align=right|7,07|| align=right|4,434||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118723)||2000 QC79|| align=right|15,0|| align=right|2,817|| align=right|0,062|| align=right|6,24|| align=right|4,727||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118724)||2000 QF79|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,139|| align=right|4,11|| align=right|4,554||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118725)||2000 QD82|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,177|| align=right|12,62|| align=right|4,377||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118726)||2000 QO85|| align=right|15,2|| align=right|2,771|| align=right|0,066|| align=right|5,11|| align=right|4,611||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118727)||2000 QS89|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,241|| align=right|6,82|| align=right|4,646||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118728)||2000 QN93|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,188|| align=right|3,80|| align=right|4,126||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118729)||2000 QC95|| align=right|15,7|| align=right|2,763|| align=right|0,048|| align=right|1,43|| align=right|4,591||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118730)||2000 QL100|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,310|| align=right|9,52|| align=right|4,631||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118731)||2000 QX115|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,123|| align=right|27,28|| align=right|4,302||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118732)||2000 QY123|| align=right|15,2|| align=right|3,168|| align=right|0,091|| align=right|8,51|| align=right|5,637||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118733)||2000 QN125|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,272|| align=right|11,81|| align=right|4,313||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118734)||2000 QO126|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,220|| align=right|11,67|| align=right|4,545||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118735)||2000 QM129|| align=right|14,7|| align=right|2,802|| align=right|0,116|| align=right|3,38|| align=right|4,690||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(118736)||2000 QF132|| align=right|14,9|| align=right|2,635|| align=right|0,117|| align=right|9,01|| align=right|4,276||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118737)||2000 QZ132|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,158|| align=right|6,42|| align=right|3,746||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118738)||2000 QF134|| align=right|15,8|| align=right|2,611|| align=right|0,133|| align=right|2,06|| align=right|4,218||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118739)||2000 QO135|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,245|| align=right|9,22|| align=right|4,650||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118740)||2000 QN137|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,135|| align=right|8,41|| align=right|4,215||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118741)||2000 QH141|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,238|| align=right|2,86|| align=right|4,675||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118742)||2000 QA145|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,133|| align=right|4,78|| align=right|4,649||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118743)||2000 QV146|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,099|| align=right|4,26|| align=right|4,468||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118744)||2000 QA155|| align=right|16,1|| align=right|2,798|| align=right|0,276|| align=right|10,85|| align=right|4,679||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118745)||2000 QU155|| align=right|15,2|| align=right|2,748|| align=right|0,115|| align=right|7,87|| align=right|4,554||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118746)||2000 QS156|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,139|| align=right|14,12|| align=right|4,378||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118747)||2000 QB162|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,070|| align=right|13,52|| align=right|4,230||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118748)||2000 QE164|| align=right|15,9|| align=right|2,614|| align=right|0,032|| align=right|21,77|| align=right|4,226||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118749)||2000 QD171|| align=right|15,1|| align=right|2,713|| align=right|0,111|| align=right|6,11|| align=right|4,469||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118750)||2000 QY171|| align=right|15,2|| align=right|2,708|| align=right|0,141|| align=right|11,21|| align=right|4,454||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek